Монтго́мери () — распространенное английское имя собственное, происходящее от названия населенного пункта в Нормандии. На карте США топоним Монтгомери встречается 86 раз, в том числе 18 раз — в названиях округов. Это же название носит один город в Уэльсе.
 Дом Монтгомери — один из знатных английских, французских и вероятно шотландских родов.
 Клан Монтгомери — один из кланов равнинной части Шотландии англо-норманнского происхождения.

Известные носители фамилии 
 Монтгомери, Алекс (род. 1988) — американская баскетболистка.
 Монтгомери, Александр (1545—1598) — шотландский поэт.
 Монтгомери, Арнульф (ок. 1068—1118/1122) — англонормандский аристократ, активный участник борьбы за подчинение юго-западного Уэльса.
 Монтгомери, Арчи (1873—1922) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Монтгомери, Белинда (род. 1950) — канадско-американская актриса и художник.
 Монтгомери, Бернард Лоу (1887—1976) — командующий войсками союзников во время Второй мировой войны, фельдмаршал.
 Монтгомери, Габриэль де (1530—1574) — предводитель французских гугенотов.
 Монтгомери, Гуго (ок. 1042—1098) — англо-нормандский аристократ, 2-й граф Шрусбери.
 Монтгомери, Дакре (род. 1994) — австралийский киноактёр.
 Монтгомери, Джанет (род. 1985) — английская актриса.
 
 Монтгомери, Джим (род. 1969) — канадский хоккеист и тренер.
 Монтгомери, Джон (1794—1872) — американский морской офицер, адмирал, участник Гражданской войны в США.
 Монтгомери, Джон (1911—1995) — шотландский шахматист.
 Монтгомери, Джон (род. 1979) — канадский скелетонист, чемпион Олимпийских игр 2010 года.
 Монтгомери, Джон Майкл (род. 1965) — популярный американский кантри-исполнитель.
 Монтгомери, Джордж (1916—2000) — американский киноактёр и скульптор.
 Монтгомери, Дин (1909—1992) — американский математик.
 Монтгомери, Люси Мод (1874—1942) — канадская писательница.
 Монтгомери, Люси — британская актриса.
 Монтгомери, Майк (род. 1947) — американский тренер по баскетболу.
 Монтгомери, Майк (род. 1949) — игрок в американский футбол.
 Монтгомери, Майк (род. 1989) — американский бейсболист.
 Монтгомери, Майкл (род. 1983) — игрок в американский и канадский футбол.
 Монтгомери, Перси (род. 1974) — южноафриканский регбист, чемпион мира 2007 года.
 Монтгомери, Питер (1947—2020) — американский математик.
 Монтгомери, Поппи (род. 1975) — австралийская телевизионная актриса.
 Монтгомери, Пэгги-Джин (более известна как Дайа́на Се́рра Кэ́ри; род. 1918) — американская актриса.
 Монтгомери, Рене (род. 1986) — американская профессиональная баскетболистка.
 Монтгомери, Ричард (1736—1775) — военачальник, участник Семилетней войны и Войны за независимость США.
 Монтгомери, Роберт (1052 — после 1130) — англо-нормандский аристократ, 3-й граф Шрусбери.
 Монтгомери, Роберт (1904—1981) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр и продюсер.
 Монтгомери, Роджер (ок.1030—1094) — англо-нормандский аристократ, соратник Вильгельма Завоевателя, 1-й граф Шрусбери.
 Монтгомери, Сай (1958) — американский натуралист, автор и сценарист. 
 Монтгомери, Сюзан (род. 1943) — выдающийся американский математик.
 Монтгомери, Тим (род. 1975) — американский легкоатлет, бывший мировой рекордсмен в беге на 100 метров.
 Монтгомери, Уильям (1871—1930) — пресвитерианский министр и криптограф британского адмиралтейства.
 Монтгомери, Уэс (1923—1968) — американский джазовый гитарист.
 Монтгомери, Эдмунд (1835—1911) — философ и теоретик биологии.
 Монтгомери, Элизабет (1933—1995) — американская актриса.
 Монтгомери, Эльна (1885—1981) — шведская фигуристка-одиночница.

Вымышленные персонажи 
 Монтгомери Скотт — вымышленный шотландский инженер, персонаж научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь».
  — врач акушер-гинеколог из сериала «Анатомия страсти» и его спин-оффа «Частная практика».

Известные города в США 
 Монтгомери (Алабама)
 Монтгомери (Джорджия)
 Монтгомери (Иллинойс)
 Монтгомери (Индиана)
 Монтгомери (Айова)
 Монтгомери (Западная Виргиния)
 Монтгомери (Канзас)
 Монтгомери (Кентукки)
 Монтгомери — город в округе Ле-Сур, штат Миннесота
 Монтгомери — тауншип в округе Ле-Сур, Миннесота
 Монтгомери (Миссисипи)
 Монтгомери (Миссури)
 Монтгомери (Нью-Йорк)
 Монтгомери (Огайо)
 Монтгомери (Пенсильвания)

Округа США

См. также 
 Башня «Монтгомери»
 Замок Монтгомери — замок, расположенный возле небольшого города Монтгомери в округе Поуис, Великобритания.
 Таверна Монтгомери — значимое место в истории Торонто.
 Монтгомери — дамба на реке Фокс (Иллинойс, США).
 Монтгомери-Массингберд, Арчибальд — британский военачальник, фельдмаршал.